Ollik ist der Familienname folgender Personen:

 Ervin Ollik (1915–1996), estnischer Fußballspieler
 Johann Ollik (1905–1945), deutscher Widerstandskämpfer